Dies ist eine Liste von Personen, die mit der Universität der Bundeswehr München verbunden sind.

Munchen, Universität der Bundeswehr München
!Liste